Emmanuel Maboang Kessack (27 de novembro de 1968) é um ex-futebolista camaronês que atuava como meia-atacante. Esteve em duas Copas (1990 e 1994).

Por clubes, atuou por Canon Yaoundé, Portimonense, Rio Ave e Górnik Zabrze, encerrando a carreira em 1998, defendendo o Pelita Jaya da Indonésia.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas dos Camarões
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990